Baarenfels ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Baar von Baarenfels (1855–1935), österreichisch-ungarischer k.u.k. Feldmarschallleutnant
 Eduard Baar-Baarenfels (1885–1967), österreichischer Heimwehr-Führer und Politiker
 Johannes Baar-Baarenfels (* 1963), österreichischer Architekt